Nebria gosteliae — вид жуков-жужелиц из подсемейства плотинников. Распространён в Италии. Вид назван в честь доктора Margret Gosteli Huber.

Длина тела самцов 8,5—9,5 мм, самок — 9—10 мм. Жуки чёрного цвета. На голове имеются два удлинённых коричневых пятна различной формы. Кончик мандибул и придатков головы коричневатые или тёмно-коричневые. 1—4 членики усиков всегда черноватые или чёрные; 5—11 членики усиков ярко коричневого цвета. Ноги чёрные; колени ярко коричневые.

См. также 
 Список видов жужелиц рода Nebria

Примечания 

Жужелицы-небрии
Насекомые Европы
Животные, описанные в 2010 году
Таксоны насекомых, названные в честь людей